Опорна мрежа може да се отнася до:

 Геодезична опорна мрежа;
 Опорна мрежа на Интернет.